Поникве (, , , , ) - название ряда населённых пунктов в балканских странах:

В Сербии 
 Поникве (Голубац) - населённый пункт в общине Голубац, Браничевский округ.

В Хорватии 
 Поникве (Бакар) - населённый пункт в общине Бакар, Приморско-Горанская жупания.
 Поникве (Огулин) - населённый пункт в общине Огулин, Сплитско-Далматинская жупания.

В Боснии и Герцеговине 
 Поникве (Чайниче) - населённый пункт (деревня) в общине Чайниче, Республика Сербская.
 Поникве (Велика Кладуша) - населённый пункт в общине Велика Кладуша, Унско-Санский кантон, Федерация Боснии и Герцеговины.

В Словении 
 Поникве (Брежице) — населённый пункт в общине Брежице.
 Поникве (Церкница) — населённый пункт в общине Церкница.
 Поникве (Добреполье) — населённый пункт в общине Добреполье.
 Поникве (Сежана) — населённый пункт в общине Сежана.
 Поникве (Толмин) — населённый пункт в общине Толмин